Brieselang är en kommun och ort i Tyskland, belägen i Landkreis Havelland i förbundslandet Brandenburg, omkring 30 km väster om centrala Berlin.  Kommunen skapades 2003 genom att kommunerna Bredow, Brieselang och Zeestow bildade den nya kommunen Brieselang.

Orten var lantlig fram till början av 1900-talet, då många Berlinbor kom att flytta ut till orten och ge orten sin karaktär av villaförstad till Berlin.  Sedan Tysklands återförening 1990 har inflyttningen till orten och nybyggnation av villor tilltagit, med en kraftig befolkningsökning som följd.

Brieselang har en järnvägsstation på linjen Berlin-Hamburg, där regionaltåg i riktningarna mot Berlin och Wittenberge stannar.  Genom orten passerar Berlins ringmotorväg A 10.  Orten delas av Havelkanalen.

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Källor 

Kommuner och städer i Landkreis Havelland